Зонг — многозначный термин.

 Зонг — вид баллады, часто пародийного, гротескного характера, содержащей едкую сатиру и критику общества.
 Зонг (Горный Бадахшан) — община в составе Ишкашимского района (Горно-Бадахшанская автономная область).